DLL kan syfta på:

 DLL – Microsofts implementering av delade programbibliotek, se Dynamic-link library
 DLL – ett svenskt finansbolag, se De Lage Landen Finans AB
 DLL – litterera för ett lok, se MaK G 1206